Reinhard Schlögl ist der Name folgender Personen:

* Reinhard Schlögl (Physiker, 1919) (1919–2007), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Reinhard Schlögl (Physiker, 1945) (* 1945), österreichischer Physiker und Journalist